Анна Кремер (; родилась 17 октября 1975 года в Люксембурге, Люксембург) — люксембуржская теннисистка; победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Родителей люксембурженки зовут Жан (инженер) и Жинетт (учитель физкультуры). У Кремер есть младший брат — Жиль — в своё время также искавший себя на ниве профессионального тенниса, а в настоящее время являющийся спарринг-партнёром сестры.

Во время матча Анна предпочитает действовать за задней линией. Любимые покрытия — хард и трава. Любимый удар — бэкхенд.

Среди спортивных кумиров резидент Эсперанжа выделяет Жози Бартеля (первый олимпийский чемпион среди спортсменов Люксембурга) и Пита Сампраса.

Кремер свободно владеет английским, люксембуржским, немецким и французским языками. По окончании спортивной карьеры планирует стать переводчиком.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (5)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

|-

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся 17 октября
Теннисисты Люксембурга
Родившиеся в Люксембурге
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года